Tournai steht für:

geographische Objekte:
 Bezirk Tournai, Bezirk in der Provinz Hennegau, Belgien
 Tournai, veraltet Dornick, Stadt an der Schelde, Belgien
 Tournai-sur-Dive, Gemeinde im Département Orne, Frankreich
 Bistum Tournai, Bistum in Belgien
 Échangeur de Tournai, Autobahndreieck nordöstlich der belgischen Stadt Tournai
 Schwarze Schwestern von Tournai, soziale Klostergründung des Mittelalters

Personen:
 Alulfus von Tournai (* um 1075; † um 1144), Benediktinermönch, Verfasser von Kommentaren zu Moralia in Iob
 Hermann von Tournai, (* um 1095; † nach 1147), Benediktinermönch, Chronist und 3. Abt der Abtei Saint-Martin von Tournai
 Stephan von Tournai (1128–1203), Bischof von Tournai von 1192–1203

Ereignis:
 Belagerung von Tournai 1745, 1709, 1667, 1581, 1521, 1513, 1477, 1340, 1303, 1213, 1197

Musik:
 Messe von Tournai, polyphone Vertonung der Messe aus dem Frankreich des 14. Jahrhunderts

Sport:
 RFC Tournai, belgischer Fußballverein aus der Stadt Tournai in der Provinz Hennegau

sowie:
 Tournaisium, Zeitabschnitt des Karbon (Paläozoikum)

Siehe auch:
 Toponymie von Tournai, Etymologie des Ortsnamens
 Tournay (Begriffsklärung)